No Place to Hide ("nessun posto per nascondersi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 No Place to Hide – film del 1956 diretto da Josef Shaftel
 Fuga senza scampo (No Place to Hide) – film del 1975 diretto da Robert A. Schnitzer
 No Place to Hide – film del 1981 diretto da John Llewellyn Moxey
 Delitto a teatro (No Place to Hide) – film del 1993 diretto da Richard Danus

Fumetto 
 No Place to Hide – storia di Carl Banks del 1949

Musica 
 No Place to Hide – singolo dei Korn del 1996, dall'album Life Is Peachy
 No Place to Hide – traccia Hardcore di Evil Activities del 2008.

Televisione 
 Nessun luogo dove nascondersi (No Place to Hide) – episodio della dodicesima stagione di E.R. Medici in prima linea